Балатуков, Болатуков  —  крымскотатарская фамилия; имеет женскую форму Балатукова.
 Балатуков Адиль-бей – полковник, командир Крымскотатарского эскадрона, предводитель дворян Евпаторийского уезда. Кавалер Орденов Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 4-й степени.
 Балатуков, Кирилл Матвеевич (ум. 1827) — российский военачальник, генерал-майор, георгиевский кавалер, участник отечественной войны 1812 года.
 Балатуков, Усеин (Болатуков; ум. 1918) — крымскотатарский драматург, поэт и режиссёр.
 Балатуковы —  род, происходящий от Аджи Бекир бей Болатин-оглу одного из «владетельных» князей большой Кабарды